Микеле () — итальянское имя
 Микеле ди Ландо
 Альборето, Микеле
 Соави, Микеле

См. также 
 Микел
 Микель
 Микьель
 Микели
 Сан-Микеле (значения)